Takumi Miyayoshi (Fukui, 7 de agosto de 1992) é um futebolista profissional japonês, atacante, milita no Kyoto Sanga.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kyoto Sanga Football Club